Vargflock kan syfta på:

 Vargflock – en grupp vargar, se varg
 Vargflockstaktik – under andra världskriget en taktik som tyska ubåtar använde